La parella formada per la francesa Kristina Mladenovic i el croat Ivan Dodig eren els defensors del títol, però Dodig va renunciar a participar en aquesta prova.

L'estatunidenca Desirae Krawczyk va intentar completar el Grand Slam durant la carrera ja que només li mancava aquest títol.

La parella formada pels brasilers Luisa Stefani i Rafael Matos van guanyar el primer títol de Grand Slam de la seva trajectòria, i van esdevenir la primera parella brasilera en aconseguir un títol de Grand Slam. En la final van derrotar la parella índia formada per Sania Mirza i Rohan Bopanna, que en el cas de Mirza, disputava el seu darrer torneig de Grand Slam per retirar-se en poques setmanes.

Caps de sèrie 

  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo (2a ronda)
  Jessica Pegula /  Austin Krajicek (1a ronda)
  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (semifinals)
  Ena Shibahara /  Wesley Koolhof (1a ronda)

  Demi Schuurs /  Nikola Mektić (2a ronda)
  Ellen Perez /  Harri Heliövaara (renúncia)
  Alicja Rosolska /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Max Purcell (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2023
Competicions tennístiques del 2023